Фелипе Каррильо Пуэрто — губернатор мексиканского штата Юкатан (с 1 августа 1922 года по 3 января 1924 года).

Фелипе-Каррильо-Пуэрто — топоним:
 в Мексике:
 Фелипе-Каррильо-Пуэрто — город в штате Кинтана-Роо, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Фелипе-Каррильо-Пуэрто — муниципалитет в штате Кинтана-Роо.
 Фелипе-Каррильо-Пуэрто — посёлок в штате Кампече.
 Фелипе-Каррильо-Пуэрто — посёлок в штате Наярит, муниципалитет Компостела.